Sinfonia n. 13 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 13 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia n. 13 di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič